Пак Бо-гум (; Коригирана романизация на корейския език: Park Bo-gum) е южнокорейски актьор.

Той получи признание за разнообразния си набор от роли във филма и телевизията, по-специално психопатичен адвокат в Здравей чудовище (2015), гениален играч Go в Отговор 1988 (2015–2016), престолонаследник Хосеон влюбен в Лунна светлина, изтеглена от облаци (2016) и свободолюбив мъж, който попада за по-възрастна жена в Сблъскване (2018).

Източници

Външни препратки 
 

Южнокорейски актьори и актриси